Filangeri steht für:
 Filangeri (Adelsgeschlecht) (auch Filangieri, Filingeri), italienisches Adelsgeschlecht

Filangeri ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Filangieri (1784–1867), italienischer General
 Gaetano Filangieri (1752–1788), italienischer Jurist und Publizist
 Maria Luisa Filangeri (* 2000), italienische Fußballspielerin
 Richard Filangieri (Riccardo Filangieri; † 1254/1263), Gefolgsmann von Friedrich II. von Hohenstaufen, Statthalter von Jerusalem